est la formule brute de plusieurs isomères.

Amatoxine
 amanine, numéro CAS 
 ε-amanitine, numéro CAS